Кубок Англии 1982/83 — 102-й сезон старейшего футбольного турнира, Кубка Футбольной ассоциации, более известного как Кубок Англии. Победу в турнире в пятый раз одержал «Манчестер Юнайтед», обыгравший на стадионе «Уэмбли» «Брайтон энд Хоув Альбион». Первый матч между этими командами завершился со счётом 2:2, однако в переигровке финала «красные дьяволы» одержали победу со счётом 4:0.

Первый раунд 
Первые матчи раунда были сыграны 20-21 ноября 1982 года. Переигровки — 22 и 24 ноября.

Второй раунд 
Матчи второго раунда были сыграны 11 декабря. Переигровки — 14, 15 и 20 декабря.

Третий раунд 
Матчи третьего раунда были запланированы на 8 января 1983 года. Переигрвоки — на 11-12 января.

Четвёртый раунд 
Матчи этого раунда были сыграны 29-30 января. Переигровки — 1 и 2 февраля.

Пятый раунд 
Матчи пятого раунда были ыграны 19-20 февраля, а переигровки — 28 февраля.

Шестой раунд 
Матчи шестого раунда были сыграны 12 марта. Переигровка — 16 марта.

Полуфиналы

Финал

Переигровка

Примечания

Ссылки 
 The FA.com — Сайт Кубка ФА
 Кубок ФА на BBC.co.uk
 Новости Кубка ФА на Reuters.co.uk

1982
Англия
Футбол в Европе в 1982 году
Футбол в Европе в 1983 году
Спорт в Великобритании в 1982 году
Спорт в Великобритании в 1983 году